Gradinger ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Gradinger (* 1983), österreichischer Fußballspieler
 Emil Gradinger (1853–1911), bayerischer Generalmajor
 Hermann Gradinger (* 1936), deutscher Kunstschmied
 Rolf Gradinger, deutscher Biologe
 Rudolf Gradinger (1923–2004), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Thomas Gradinger (* 1996), österreichischer Motorradrennfahrer